Мирза Абуль-Хасан-хан Ширази (; род. 15 октября, 1776 — 4 августа 1846) — персидский дипломат.

Биография 

Мирза Абуль-Хасан-хан — сын Мирза Мухаммед-Али-хан — родился в 1776 году в Ширазе. Был сыном дочери Ибрагима-хана Калантара из клана Кавам.

Благодаря родственным связям уже в молодости был назначен губернатором Шуштера.
Но в апреле 1801 года Ибрагим-хана Калантар и весь его клан впал в немилость: многих представителей этой семьи убили, многих ослепили. Мирза Абуль-Хасан-хан был снят со всех постов и арестован, был сослан в Шираз, но бежал оттуда в Басру, а оттуда на корабле бежал в Хайдарабад в Индию.

Через некоторое время Абуль-Хасан-хан был помилован и вернулся на родину, поступил на службу Фатх-Али-шах Каджару, и быстро продвигался по служебной лестнице.

С 3 декабря 1809 года по 15 июля 1810 года — посол Персии в Великобритании.
В 1810 году в Лондоне вступил в масонскую ложу.

Затем был послом Персии в Османской империи, затем послом Ирана в Австрии, затем послом Ирана во Франции.

В октябре 1813 года от имени Персии подписал с Российской империей Гюлистанский мирный договор, завершивший русско-персидскую войну 1804−1813 годов.

В 1815−1816 годах — посол Персии в Российской империи.

В 1818 году был снова отправлен в Лондон, чтобы найти британскую поддержку против России. Эта миссия, однако, потерпела неудачу, так как в то время британцы после войны с Наполеоном не желали войны с Россией из-за Персии.

В 1823−1834 годах — министр иностранных дел.

В феврале 1828 года участвовал в подписании с Россией Туркманчайского мирного договора, завершившего русско-персидскую войну 1826−1828 годов.

В 1835 году ушёл в отставку из-за конфликта с «премьер-министром» Мирза Абуль-Касим Фарахани.

В 1838−1845 годах — министр иностранных дел.

Мирза Абуль-Хасан-хан Ширази умер 4 августа 1845 года.

См. также 
 Гюлистанский мирный договор
 Туркманчайский мирный договор

Политики Ирана
Персоналии:История Ирана
Министры иностранных дел Ирана
Послы Ирана в России
Послы Ирана в Великобритании
Послы Ирана в Турции
Послы Ирана во Франции